Тендитник — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тендитник, Дмитрий Иванович (1913—1998) — передовик производства, бригадир тракторной бригады, Герой Социалистического Труда.
 Тендитник, Надежда Степановна (1922—2003) — литературовед, критик, кандидат филологических наук, профессор.